Guéry peut faire référence à :
 Guéry, un prénom.

Patronymie 

 Antoine Didier Guéry (1765-1825), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Armand Guéry (1853-1912), peintre français ;
 François Guery (né en 1944), ancien élève de l'École normale supérieure, philosophe ;
 Léon Guéry (né en 1920), ancien footballeur français ;
 Louis Guéry (1919-2016), militant et journaliste français ;
 Paul Guéry (1898-1977), sculpteur français ;
 Philippe Christophe de Lamotte-Guéry (1769-1848), militaire français ;
 Suzanne Guéry (1897-1991), athlète française.

Toponymie 

 Le lac de Guéry, situé dans le Puy-de-Dôme en Auvergne ;
 Le col de Guéry, proche du lac ;
 Le Guéry, domaine de ski nordique, situé en bordure du lac de Guéry ;
 Bézu-le-Guéry, commune du département de l’Aisne.